The Good Girl (2002), een film uit 2002 met onder andere met Jennifer Aniston en Jake Gyllenhaal
 The Good Girl (2004), een Spaanse film uit 2004